Красномайская — название населённых пунктов в России:

 Красномайская — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Красномайская — деревня в Порецком районе Чувашии.

См. также 

 Красномайский
 Красномайск